Kevin Owens – cestista statunitense
Kevin Owens – pallavolista statunitense
Kevin Owens – wrestler canadese